Teillé, commune française de la Loire-Atlantique
 Teillé, commune française de la Sarthe

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France